Викторија Аделаида Марија Лујза (Лондон, 21. новембар 1840 — Кронберг им Таунус, 5. август 1901) или Викторија фон Сакс-Кобург и Гота (енгл. Victoria Adelaide Mary Louisa или Victoria of Saxe-Coburg and Gotha) је била немачка царица и удајом пруска краљица.

Биографија 
Рођена је као Викторија Аделаида Марија Лујза, 21. новембра 1840, у Лондону, као прво дете британске краљице Викторије и принца Алберта. Према својој жељи удала се 1858. за немачког принца Фридриха III. Заједно су имали осморо деце.

Умрла је 5. августа 1901. у Кронберг им Таунусу.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1840.
Умрли 1901.
Британске принцезе